Серо дел Којоте има више значења:

 Серо дел Којоте (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо дел Којоте (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику